Шипицынский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Шипицынский сельсовет — в Венгеровском районе Новосибирской области.
 Шипицынский сельсовет — в Чистоозёрном районе Новосибирской области.